Lagarosiphon är ett släkte av dybladsväxter. Lagarosiphon ingår i familjen dybladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter
Lagarosiphon